Charpentier es un apellido de origen francés que significa carpintero. 

 Santiago "Chano" Moreno Charpentier (1981), músico y cantautor argentino. 
 Eduardo Charpentier De Castro (1926- ), músico, flautista, compositor y director de orquesta panameño.
 Eduardo Charpentier Herrera (1904-1992), músico, flautista, compositor y director de banda panameño.
 Esteban Charpentier (1958), abogado y poeta, presidente de la Fundación PIBES de Argentina. 
 François Charpentier (1620-1702), literato francés.
 François Philippe Charpentier (1734-1837), inventor francés.
 Gustave Charpentier (1860-1956), compositor francés.
 Hector Charpentier (1950- ), artista plástico martiniqués.
 Jacques Charpentier (1524-1574), médico y filósofo francés.
 Jean de Charpentier (1876-1855) geólogo germano-suizo.
 Jean-Marie Charpentier, arquitecto, compositor francés.
 Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), compositor francés.
 Rommel Eduardo Charpentier G. (1957- ), músico, flautista y profesor panameño.
 Toussaint de Charpentier (1779–1847), zoólogo alemán.